MRK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Marco Island (Stati Uniti)